Syrinx est un nom propre ou un nom commun féminin (rarement masculin) d'origine grecque.

Mythologie 

 Syrinx, nymphe de la mythologie grecque

Musique 
 Syrinx, instrument de musique plus connu sous le nom de flûte de Pan
 Syrinx, pièce pour flûte seule de Claude Debussy

Littérature 
 La Syrinx, calligramme de Théocrite dont la disposition des vers évoque la flûte de Pan
 Syrinx, personnage de la série L'aube de la nuit de Peter F. Hamilton

 Pan et la Syrinx, bande dessinée parodique de Fred (scénario) et Delinx (dessin)

Sciences 

 Syrinx, genre de mollusques gastéropodes de la famille des Turbinellidae dont la seule espèce connue est Syrinx aruanus

 Orientocreagris syrinx, espèce de pseudoscorpions de la famille des Neobisiidae, unique représentant du genre Orientocreagris

 Syrinx, organe des oiseaux qui leur permet de faire des vocalises
 (3360) Syrinx, astéroïde
 SYRINX, générateur de rayons X similaire à la Z machine
 Syrinx, en médecine, une cavité neurogliale qui se remplit de fluides
 Syrinx, en archéologie, un tunnel que l'on trouve dans les fortifications mycéniennes, notamment à Midéa